1373 может означать:
 1373 — натуральное число между 1372 и 1374.
 1373 год — невисокосный год григорианского календаря.